Лейпясуо — топоним в России:

 Лейпясуо — посёлок на территории Выборгского района Ленинградской области
 Лейпясуо — железнодорожная платформа на Выборгском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги